Abel Korzeniowski (1972) – compositore polacco
Józef Korzeniowski (1797-1863) – scrittore polacco
Józef Teodor Nałęcz Konrad Korzeniowski, meglio noto come Joseph Conrad (1857-1924) – scrittore e navigatore polacco naturalizzato britannico
Paweł Korzeniowski (1985) – nuotatore polacco
Robert Korzeniowski (1968) – ex marciatore polacco